Marienkron ist der Name mehrerer Klöster:
 Kloster Marienkron (Mönchhof) in Mönchhof im Burgenland
 Kloster Marienkron (Rügenwalde) in Pommern, 1534 aufgelöst
 Kloster Marienkron (Patershausen) in Hessen (bis 1556)
 Kloster Mariënkroon (Onsenoort) in den Niederlanden (bis 2014/16) 
 Kloster Rechentshofen (Marienkron) in Sachsenheim in Baden-Württemberg (bis 1648)
Siehe auch:
 Kloster Mariakron